Викторовка () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Викторовского сельского округа. Код КАТО — 115643100.

География 
Село расположено возле озера Айдабул на юге района, в 18 км на юг от центра района села Зеренда. Близ села проходит автодорога Р-12 (Кокшетау — Атбасар).

Улицы 

 микрорайон Кызылкайнар,
 ул. Бирлик,
 ул. Заводская,
 ул. Зеленая,
 ул. Мира,
 ул. Новая,
 ул. Озерная,
 ул. Придорожная,
 ул. Пролетарская,
 ул. Советская,
 ул. Юбилейная.

Решением акима Викторовского сельского округа от 18 ноября 2020 года, в селе была переименована 1 улица.

Ближайшие населённые пункты 

 аул Богенбай би в 4 км на востоке,
 село Красиловка в 8 км на юго-западе,
 село Коктерек в 16 км на северо-востоке,
 село Зеренда в 18 км на севере.

Население 
В 1989 году население села составляло 1903 человека (из них русских 46%, немцев 24%, казахов 22%).

В 1999 году население села составляло 1758 человек (850 мужчин и 908 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживало 1419 человек (689 мужчин и 730 женщин).

Известные жители и уроженцы 
 Пышмынцев, Василий Николаевич (1915 — ?) — Герой Социалистического Труда.

Примечания 

Населённые пункты Зерендинского района